Марквартице могу бити:

 Марквартице (Дјечин), насељено мјесто у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка Република
 Марквартице (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Марквартице (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Марквартице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република